Alexia Dubié (née en 1990), joueuse française de basket-ball
 Jean-Claude Dubié, connu sous le nom de Jean-Claude Defossé (né en 1941), journaliste  d'investigation belge
 Jeanine Dubié (1958-), femme politique française
 Joseph (dit Josy) Dubié (né en 1940), réalisateur, journaliste et homme politique belge, frère de Jean-Claude Dubié

Voir aussi